Братья Брайаны защитили свой прошлогодний титул.

Общая информация 
Боб и Майк четвёртый год подряд доходят до финала турнира и впервые смогли не проиграть в титульном поединке ни сета.

Дуэт Максим Мирный / Йонас Бьоркман в пятый и в последний раз дошёл до финала турнира Большого шлема. Белорус и швед впервые добились этого в Австралии. Бьоркман сыграл в рамках турнира четвёртый финал и впервые проиграл, а Мирный дебютировал в титульном матче здесь.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Финал)
  Марк Ноулз /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Пол Хенли /  Кевин Улльетт (Полуфинал)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Третий раунд)
  Фабрис Санторо /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Третий раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Первый раунд)

<ol start="9">
 Лукаш Длоуги /  Павел Визнер ''(Второй раунд)
 Юлиан Ноул /  Юрген Мельцер ''(Третий раунд)
 Симон Аспелин /  Крис Хаггард ''(Второй раунд)
 Франтишек Чермак /  Ярослав Левинский ''(Третий раунд)
 Уэсли Муди /  Тодд Перри ''(Третий раунд)
 Леош Фридль /  Михаэль Кольманн ''(Первый раунд)
 Эшли Фишер /  Трипп Филлипс ''(Второй раунд)
 Арно Клеман /  Микаэль Льодра ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые